Der Rennrodel-Weltcup 2011/12 begann am 26. November 2011 im österreichischen Igls und endete am 26. Februar 2012 im russischen Paramonowo. Höhepunkt der Saison waren die Rennrodel-Weltmeisterschaften 2012 vom 11. bis 12. Februar 2012 in Altenberg.

In den Gesamtwertungen finden sich die Punkte aus den eigentlichen Weltcuprennen sowie die Punkte, die aus den Nationencups erworben wurden, in denen sich nicht automatisch qualifizierte Schlitten für die Weltcuprennen qualifizieren mussten. In der Zählung schließen sich diese Rennen immer an die Weltcuprennen an. Das bedeutet, selbst wenn Starter im Weltcup nicht antreten oder ausscheiden, werden sie vor den nicht qualifizierten Athleten aus dem Nationencup wenn auch ohne Punkte eingeordnet. Nichtqualifizierte Starter aus dem Nationencup können sich somit nach diesen Rennen nicht mehr verbessern.

Weltcupergebnisse

Weltcupstände

Weltcupstand im Einsitzer der Frauen 
Endstand nach 9 Rennen

Weltcupstand im Einsitzer der Männer 
Endstand nach 9 Rennen

Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer 
Endstand nach 9 Rennen (Top 10)

Mannschaftswettbewerb 
Endstand nach 6 Rennen

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website des Internationalen Rennrodelverbandes

2011/2012
Wintersport-Weltcup 2011/12